Бун (округ, Арканзас)
Бун (округ, Іллінойс)
Бун (округ, Індіана)
Бун (округ, Айова)
Бун (округ, Кентуккі)
Бун (округ, Міссурі)
Бун (округ, Небраска)
Бун (округ, Західна Вірджинія)